Йоахім Потоцький — львівський староста
 Йоахім Кароль Потоцький — теребовлянський староста, генеральний регіментар Барської конфедерації

Потоцькі